Железнодорожный транспорт в Чувашской Республике - одна из важнейших составляющих частей транспортной системы республики. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования составляет 397 километров. Железнодорожные пути общего пользования на территории Республики относятся к Горьковской железной дороге.

Железнодорожные линии 
По территории республики проходят две железнодорожные линии:
 Москва — Казань — Екатеринбург (на участке от границе с Нижегородской областью на западе Республики на перегоне Пильна — Княжиха до границы с Татарстаном в районе Свияжска на востоке Республики) — двухпутная электрифицированная железнодорожная магистраль, обеспечивающая транспортную связь центральной части России с регионами Урала, Сибири и Дальнего Востока
 Тупиковая линия Чебоксары — Канаш (с ответвлением Чебоксары-2 — Новочебоксарск) и часть участка Канаш — Алатырь — Красный Узел (Мордовия) до границы с Мордовией в районе о.п. Светотехника — однопутная железнодорожная линия, обеспечивающая связь Чебоксар и Новочебоксарска с линией Москва — Казань — Екатеринбург, а также сетью дорог Юга и Юго-Запада страны. 

Крупнейший железнодорожный узел - ст. Канаш, на которой пересекаются железнодорожные линии Москва - Екатеринбург и Чебоксары - Канаш - Алатырь - Красный Узел. Другие крупные станции - Чебоксары, Алатырь, Шумерля.

Станции и остановочные пункты на линии Чебоксары — Канаш 

|}

Станции и остановочные пункты на линии Канаш - Алатырь 

|}

Железнодорожные пути необщего пользования (ведомственные железные дороги) по состоянию на начало 2000-х принадлежали АО Химпром, Канашскому вагоноремонтному заводу, Первомайскому лесокомбинату, АО «Объединённое железнодорожное хозяйство».

История 
Протокол ПБ № 21 от 25 декабря 1930 г. п.31/60: О постройке железнодорожной линии Канаш-Чебоксары в Чувашской АССР. Вопрос передан на рассмотрение СТО.

Примечания 

Горьковская железная дорога